Читунгвиза () — город в Зимбабве, расположен в провинции Восточный Машоналенд.

История 
Поселение Читунгвиза было сформировано в 1978 году из трёх посёлков: Секе, Зенгеза и Сэйнт-Мэрис. В 1981 году поселение получило статус города. Читунгвиза является наиболее динамично развивающимся городским центром в Зимбабве. Так как Читунгвиза расположена недалеко от Хараре, многие люди ездят в столицу на работу.

Географическое положение 
Расположен примерно в 30 км к югу от Хараре. Высота центра города составляет 1448 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Зимбабве